Фінал кубка Англії з футболу 2002 — 121-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. У матчі зіграли «Челсі» і «Арсенал».

Шлях до фіналу

Матч

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2002
Англія
Травень 2002
2002 в англійському спорті